Kingstone – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Kingstone – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Kingstone – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Kingstone (Weston under Penyard) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Kingstone (Wormside) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)